П'ятківська сільська рада — Вінницька область, Бершадський район
 П'ятківська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Чуднівський район